

Wikipoveznice 
 Jezikoslovlje
 Popis hrvatskih jezikoslovaca

Hrvatski jezik
Jezikoslovlje